Salmo kan syfta på:

 Salmo (släkte) – ett fisksläkte
 Salmo (företag) – ett polskt företag
 Salmo, British Columbia – en ort i British Columbia